Engkofen ist der Ortsname von

 Engkofen (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Engkofen (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern